Региональная лига «Запад» () — одна из пяти региональных лиг футбола в Германии. Регионаллига в настоящий момент — четвёртый сверху уровень в немецкой системе футбольных лиг, управляется DFB ( — Германской Футбольной Ассоциацией). В настоящий момент Региональная лига «Запад» — высшая региональная лига в западной части Германии. Основана решением Германского футбольного союза в 2008 году.

Клубы-участники в сезоне 2022/2023

Примечания

Ссылки 
 Official DFB website on Regionalliga football
 Football results and tables from Germany

Региональная лига Германии по футболу